Viry (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Viry (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Viry (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy